Бале могу бити:

 Бале, 

или

 Бале (Француска), насеље у Републици Француској
 Општина Бале, општина у Републици Хрватској
 Бале (Етиопија), провинција у Етиопији.
 Бале (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерацуија Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Бала